Jean-Paul Delamotte (1931-), écrivain français ; 
 Philip Henry Delamotte (1821-1889), photographe britannique ; 
  (1775-1863), peintre et graveur anglais.

Divers 
 Champagne Delamotte

Patronyme français